It Ain’t Safe No More… — шестой студийный альбом американского рэпера Басты Раймса. Он вышел 26 ноября 2002 года лейблами Flipmode и J Records. Альбом был удостоен золотой сертификации 6 января 2003 года при 605 000 проданных копиях по состоянию на 5 декабря 2007. Он является последним релизом рэпера на лейбле J Records.

Синглы 
Оригинальная версия песни «Make It Clap» (при участии Spliff Star) была выпущена в качестве сингла 22 октября 2002 года. Ремикс (при участии Шона Пола) был позже выпущен на радио в качестве официального ведущего сингла альбома 13 января 2003 года.

Песня «I Know What You Want» (соместно с Мэрайи Кэри; при участии The Flipmode Squad) была выпущена в качестве второго сингла с альбома 17 марта того же года.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные J Dilla
Альбомы J Records
Альбомы Басты Раймса